CV Palma – hiszpański klub siatkarski występujący pod nazwą Son Amar Palma
 CV Pòrtol – hiszpański klub siatkarski występujący w latach 2003-2006 w Superlidze pod nazwą Son Amar Palma